Puskás puede referirse: 
 Ferenc Puskás (Bíró) (1927-2006), un futbolista hispano-húngaro.
 Premio Puskás  de la FIFA, al  mejor gol anotado durante la temporada fútbol profesional. Creado en honor y en memoria de Ferenc Puskás.
 Estadio Ferenc Puskás (en húngaro: Puskás Ferenc Stadion), un recinto deportivo ubicado en Budapest, Hungría.
 Puskás Akadémia FC, un club de fútbol húngaro, equipo juvenil del Videoton FC.
 Tivadar Puskás (1844-1893), un inventor húngaro, pionero del teléfono e inventor de la central telefónica.